El apellido Tozzi puede hacer referencia a:

 Carlos Tozzi, dirigente de rugby argentino.
 Federigo Tozzi, escritor italiano.
 Ricardo Tozzi, actor brasileño.
 Umberto Tozzi, cantante italiano.
 Tahyna Tozzi, actriz australiana.